Tetropium är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Kirby 1837. Tetropium ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Tetropium